Il doppio del torneo di tennis Nichirei International Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Mary Joe Fernández e Pam Shriver che hanno battuto in finale Carrie Cunningham e Laura Arraya 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Mary Joe Fernández /  Pam Shriver (campionesse)
 Elizabeth Smylie /  Andrea Strnadová (quarti di finale)

 Amy Frazier /  Maya Kidowaki (quarti di finale)
 Kimiko Date /  Peanut Louie (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nichirei International Championships 1991